

Sport 
 Syracuse Nationals – squadra di pallacanestro statunitense
 Washington Nationals – squadra di baseball statunitense

Televisione 
 Le Nazionali (Nationals) – episodio della terza stagione di Glee